Sergueï Ivanov peut désigner :
 Sergueï Ivanov (1828-1903), sculpteur russe ;
 Sergueï Ivanov (1864-1910), peintre russe ;
 Sergueï Borissovitch Ivanov (né en 1953), homme politique russe ;
 Sergueï Ivanov (né en 1961), joueur d'échecs russe ;
 Sergueï Ivanov (né en 1963), joueur et entraîneur de basket-ball russe ;
 Sergueï Nikolaïevitch Ivanov, chef du bureau de presse du SVR depuis  ;
 Sergueï Ivanov (né en 1972), mathématicien russe ;
 Sergueï Valerievitch Ivanov (né en 1975), coureur cycliste russe ;
 Sergueï Ivanov (né en 1979), athlète russe ;
 Sergueï Ivanov (né en 1980), joueur de football russe de citoyenneté kirghize.
.